Bérengère Marrier de Lagatinerie, dite Bérengère de Lagatinerie est une actrice française née le  à Paris et morte le  à Sceaux (France).

Biographie 
Bérengère Madeleine Jacqueline Marrier de Lagatinerie naît dans une famille d'artistes. Elle est la fille aînée de l'acteur Marc Porel, née de sa première union avec le mannequin et actrice Bénédicte Lacoste. Elle est la petite-fille de l'acteur Gérard Landry et de l'actrice Jacqueline Porel ainsi que la nièce d'Anne-Marie Périer, Jean-Marie Périer et Jean-Pierre Périer. Elle perd son père à l'âge de quinze ans.

Carrière d'actrice 
Elle est remarquée en 1978 à l'âge de dix ans pour sa composition de Caroline dans Trocadéro bleu citron, premier film du réalisateur Michaël Schock, avec Anny Duperey, Martine Sarcey et Henri Garcin. Poursuivant ses études au lycée Lakanal de Sceaux puis à la faculté des lettres de la Sorbonne, c'est l'unique film dans lequel elle tourne durant sa brève carrière cinématographique.

Mort 

Le , la voiture dans laquelle elle circule avec une amie tombe en panne. Les deux jeunes femmes décident de pousser le véhicule sur le bas-côté de la route alors qu'il pleut. Les mains de Bérengère de Lagatinerie glissent sur la carrosserie mouillée et perdant l'équilibre, sa tête heurte le coffre de l'automobile. Tombant immédiatement dans le coma, elle est transférée à l'hôpital le plus proche où son état reste stable pendant deux jours puis se dégrade le troisième jour. Le , une semaine avant son vingt-troisième anniversaire, elle est emportée par un accident vasculaire cérébral.

Bérengère de Lagatinerie est inhumée à Paris au cimetière de Passy jusqu'en 2006 dans le caveau de son aïeule Réjane, aux côtés de son père Marc Porel et de sa grand-mère Jacqueline Porel. Elle est ensuite réinhumée dans le caveau des Lacoste, famille de sa mère, au cimetière ancien de Vincennes (, , , concession ). Son nom est gravé sur la pierre tombale des deux caveaux.

Filmographie

Cinéma 
 1978 : Trocadéro bleu citron de Michaël Schock, avec Anny Duperey et Lionel Melet, rôle de Caroline Lépervier

Notes et références

Liens externes 

Naissance en avril 1968
Naissance dans le 15e arrondissement de Paris
Actrice française de cinéma
Décès en mars 1991
Décès à 22 ans
Décès à Sceaux (Hauts-de-Seine)
Mort accidentelle
Mort d'un accident vasculaire cérébral